Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 2 и 3 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в толкании ядра являлась Гун Лицзяо из Китая.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 18,00 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получила:
 Гун Лицзяо — как действующая чемпионка мира и победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 18,40 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 2 октября 2019 года. В сектор вышли 27 участниц.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 3 октября 2019 года. 30-летняя китаянка Гун Лицзяо в седьмой раз подряд приняла участие в финале чемпионата мира, завоевала шестую медаль и во второй раз подряд стала чемпионкой мира.

К чемпионату в Дохе спортсменка из Китая подходила лидером сезона, выиграв 12 из 13 стартов в 2019 году. В финале она возглавила общий зачёт после первой попытки (19,07 м), после чего закрепила этот успех двумя более далёкими бросками (19,42 м и 19,55 м). Конкуренцию ей смогла навязать лишь Данниэль Томас-Додд: ямайская толкательница улучшала свои результаты от раунда к раунду, совсем немного проигрывая Гун. В пятой попытке Томас-Додд отправила ядро в район 20-метровой отметки, но не смогла удержаться в секторе, а в шестой показала лучший результат на соревнованиях, уступив чемпионке всего 8 см — 19,47 м. В борьбе за бронзу Кристина Шваниц оказалась сильнее американки Мэгги Юэн.

Результат Гун Лицзяо в Дохе (19,55 м) оказался наименьшим среди всех чемпионок мира по толканию ядра, начиная с 1983 года.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике